Десмін () — мінерал, водний алюмосилікат кальцію з групи цеолітів каркасної будови.
 Десмін () — білок, що входить до слкаду проміжних філаментів у м'язових волокнах